A+ può riferirsi a:

Biologia 
A+ – gruppo sanguigno secondo il sistema AB0

Informatica 
 A+ – linguaggio di programmazione

Musica 
 A+ – rapper statunitense (pseudonimo di Andre Levins)
 A-Plus – rapper statunitense (pseudonimo di Adam Carter)
 A+ – EP di HyunA del 2015

Altro 
 A+ – classe di efficienza energetica